Валерий Цыганов: Цыганов, Валерий Иванович (род. 1956) — советский горнолыжник.
 Цыганов, Валерий Петрович (род. 1940) — советский футболист.